La carta sferica (La carta esférica) – romanzo di Arturo Pérez-Reverte del 2000
La carta esférica – film del 2007 diretto da Imanol Uribe